Naoaki Aoyama (Ichinomiya, 18 de julho de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Ventforet Kofu.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Ventforet Kofu